Greenlands kan syfta på:

 Greenlands, Singleton – en ort i Singleton, New South Wales, Australien
 Greenlands, Snowy Monaro Regional Council – en ort i Snowy Monaro Regional Council, New South Wales, Australien
 Greenlands, Queensland – en ort i Queensland, Australien
 Greenlands, Buckinghamshire – en ort i Hambleden, Buckinghamshire, England
 Greenlands, Worcestershire – en ort i Redditch, Worcestershire, England